Arbor steht für:
 Arbor-day, Tag des Baumes
 Arbor infelix, Kreuzigung, Hinrichtung
 Arbor Low, Henge-Monument in der Grafschaft Derbyshire, England
 Arbor porphyriana, Baum des Wissens
 Arbor (Foraminiferen), eine Gattung der Foraminiferen
 Baum im Lateinischen, etwa Arbor glandis („Eichelbaum“) für Eichen

Arbor ist der Familienname folgender Personen:
 Jane Arbor (1903–1994), britische Schriftstellerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbor (Kalifornien), im Contra Costa County
 Arbor (Missouri), im Cape Girardeau County
 Arbor (Nebraska), im Lancaster County
 Arbor (Pennsylvania), im York County
 Arbor (Houston County, Texas)
 Arbor (Panola County, Texas)
 Arbor Cove, im Pulaski County, Arkansas
 Arbor Creek, im Will County, Illinois
 Arbor Crest, im Butler County, Ohio
 Arbor Crossing, im Jefferson County, Alabama
 Arbor Forest, im Cobb County, Georgia
 Arbor Grove, im Lawrence County, Arkansas
 Arbor Lakes, im Hillsborough County, Florida
 Arbor Park, im Albemarle County, Virginia
 Arbor Place, im Jefferson County, Missouri
 Arbor Terrace, im St. Louis County, Missouri
 Arbor Trace, im Gwinnett County, Georgia
 Arbor Valley, im Orange County, New York
 Arbor Vitae, im Vilas County, Wisconsin
 Arbor Walk, im Paulding County, Georgia
 Arbor West, im Fulton County, Georgia
 Ann Arbor  Stadt und County Seat im US-Bundesstaat Michigan

Sonstiges:
 Arbor Office Park Heliport, Airport im Pinellas County, Florida
 Arcade Tri-County Airport, Airport im Wyoming County, New York
 Arbor Bush Branch, Fließgewässer im Wakulla County, Florida
 Arbor Creek (Oregon), Fließgewässer im Benton County
 Arbor Mine, Mine im El Dorado County, Kalifornien
 Arbor Number Five Claim, Mine im Carbon County, Wyoming
 Arbor Number Four Claim, Mine im Carbon County, Wyoming
 Arbor Lodge City Park, Park im Multnomah County, Oregon
 Arbor Lodge Historical Marker, Park im Otoe County, Nebraska
 Arbor Lodge State Historical Park, Park im Otoe County, Nebraska
 Arbor Park, Park im Dawson County, Nebraska
 Arbor Pointe Park, Park im Dakota County, Minnesota
 Arbor View Park, Park im DuPage County, Illinois
 Arbor Villa Park, Park im Jackson County, Missouri
 Arbor Way Park, Park im DuPage County, Illinois

Siehe auch
 Arbor Acres
 Arbor Glen
 Arbor Greene
 Arbor Heights
 Arbor Hill
 Arbor Hills
 Arbor Lake
 Arbor Oaks
 Arbore
 Arbour